Ассоциация банков Республики Казахстан — негосударственная некоммерческая организация в Казахстане, добровольно объединяющая банки второго уровня любой формы собственности. Ассоциация создана для представления и защиты интересов своих членов и координации их деятельности. Оказание взаимной помощи и содействие в осуществлении уставных задач Ассоциации позволяет объединить усилия по защите прав и интересов банков в органах законодательной и исполнительной властей.

История 
В мае 1993 года по инициативе 11 банков, функционировавших в Алматы, было принято решение о создании Ассоциации банков Республики Казахстан. 23 мая 1993 года состоялся I съезд Ассоциации. В работе съезда участвовали 26 банков и постановлением № 1 было принято решение образовать Ассоциацию банков Республики Казахстан.
 
В ноябре 1994 года в рамках программы ТАСИС был организован Проект Службы Банковского Консультирования. В том же году при Ассоциации был организован Третейский суд на основании «Типового положения о третейском суде для разрешения экономических споров», утверждённого постановлением Кабинета Министров Республики Казахстан от 4 мая 1993 года № 356. К концу 1994 года в Ассоциацию входили уже 75 банков.

В 1995 году Президентом Республики Казахстан Н. А. Назарбаевым на встрече с членами Ассоциации банков Казахстана был инициирован проект создания Регионального финансового центра в городе Алматы и впервые озвучен Главой государства.

С середины 1997 года Ассоциация начала выпуск журнала «Банки Казахстана». С июня 1998 года Ассоциация банков имеет собственный веб-сайт www.kba.kz.

Ссылки 
 Официальный сайт Ассоциации банков Республики Казахстан

Казахстан
Банковское дело в Казахстане
Некоммерческие организации Казахстана
Негосударственные организации Казахстана
Организации, основанные в 1993 году